Алексе́й Бабе́нко:
 
 Бабенко, Алексей Анатольевич (род. 1972) — российский футболист.
 Бабенко, Алексей Фёдорович (1923—1996) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.